La cellophane est un film fin et transparent qui peut être utilisé pour les emballages alimentaires.

Cellophane peut aussi faire référence à :

Musique 
 , un groupe américain fondé en 1995.

Albums 
 Cellophane, un album de The Troggs sorti en 1967.
 Cellophane, un album d'Ashley Slater sorti en 2008.

Chansons 
 , une chanson de That Petrol Emotion sortie en 1988, issue de l'album .
 Cellophane, chanson de King Gizzard and The Lizard Wizard, issue de l'album I'm In Your mind Fuzz.
 Cellophane, une chanson de Sia sortie en 2014, issue de l'album 1000 Forms of Fear.
 , une chanson de FKA Twigs sortie en 2019, issue de l'album Magdalene.

Notes et références

Voir aussi 
 , autre nom des dangmyeon.